Іван Петренко:

 Петренко Іван (?— після 4.8.1921) — повстанський отаман часів УНР
 Петренко Іван Данилович ( 1956) — краєзнавець
 Петренко Іван Денисович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Петренко Іван Діонісійович (1897—1921) — хорунжий Армії УНР.
 Петренко Іван Миколайович (1972—2018) — український військовик, полковник Військово-Повітряних Сил ЗС України, заступник глави Повітряного командування «Схід», льотчик 1-го класу.
 Петренко Іван Петрович ( 1934) — український радянський діяч, тракторист. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок